

А 
ааблааванавраагреађуса̏јдајнфакнеалалеја̏љкамбуа̀муанђеантиапелапусарбаарлаархиастаатома̀уфахис

Б 
ббабибагобадњбакабалаба̀лбандба̀рбарубатибацибделбедрбезибекшбелибелобенабесабећабибебијобио̀бѝфебјелблагблатблисбобобо̑дбо̀збо̑лбордбраббранбрбљбрегбренбрињбрљаброцбубабу̀гбу̀јбуљабунџбурмбућк

В 
вва́ввајавангварввасива̏швезивеливеливеливепрвероветрвеш-видевијовиљувио́витевишевлакводвводовојсвосквралвратвр̀бвринврћеву̀гвута

Г 
ггадѝгакгалога́ргачигегагепегиздглавглангле̏глу́гномговогологолугорнгоспграбградграогргугренгримгрмогрозгрувгру́гу̀дгу̏мгуск

Д 
ддавадамшдародво̀дво̀деведезѝденадесѐдешадивљдѝкадиредоардодадоладонодоцедрапдрездрзндрогдроздругдуалдугмду̀ддупе

Ђ 
ђђа̏вђидођу̏б

Е 
еебанегипејекелапенареписетабешел

Ж 
жжалфжвижждреженеживажиражље́жуљжутажуто

З 
ззавазаврзагузаклзалозанозапозаслзафрзве̏звоцздењзѐкузѐљазерзијазлатзло̀знојзрне

И 
ии̏зрилешининтеиригиспиистрих

Ј 
јја́гјазја̏мјарејастједаје́зјелије́тјоилјужн

К 
ккадикајгкалакалукамекандкапекаракарикасакатркашиква̏келакерукечакимвкислкишоклауклијклѝпклоцкљуцкоадковикозекококоликомакомикомуконокоњско̏пкормкосакостко̏ткошакравкралкраткревкреткривкр́ккро̀крпокрункру̀кубикукакукукулику̀нку̀ркусокуца

Л 
ллабулажаламела̀пластлебеледелекалењолескле̑цливрлимулистло́блозолонџлохшлужелута

Љ 
љљешкљу́љ

М 
ммагима́јмакѝмаламалималимамиманимардмаскматрмачкмеблмеђуме́нмесемећамидиминђми̏тмишомле̑могумозимоњоморсмочимргомркумувамулимусомуши

Н 
ннавена́дна̀зна̑кнаменапрнасинатенациневанедоне̏мнепонеренетониканобино̀зносунуме

Њ 
њњока

О 
ообаробичобичоблуоброо̏воогреодгоодн.оземо̀киокрљо̏лоомо̀опекопраоранорашормаосвеостаотелофеночув

П 
ппадопакопалипантпапрпарапа̀рпастпаткпатлпаунпеанпекапениперапермпескпетопецкпиздпилепинтписапичкпл.планпла̀плевплетпловпља̀по̀бповрпогуподгподмподспозвпо́јпокрполиполопољопомопопипоропосепосмпотапотопотрпошаправпраппрашпревпредпре̏премпреспре́привпрѝјпримприрпришпро́пројпроппро̀про̑пр̀спрутпсихпужапу̑нпу̀рпутипу̏цпчѐл

Р 
рра́дразара́зрајсрамарасараспрацаререгуре́зре̏нрернрешерѝглриклритњробирогурозлроптругарукњру́нруча

С 
ссабрсајлсалбсамосаопсартсафисведсвећсвињсвомсевесејаселисенисѐртсивасивосилесинисирдсисасјевскарсковску̀сла̑сларслинслу́смешсмреснексо̏бсокнсолѐсофоспетспрасра̀средсрпсстакста̏стењстожстрастрестрњсту̏судисулусупосуџу

Т 
ттабаталатандтарата́штегателетератетртилти̏чтокторбтравтрамтргатре̏трихтро̀троштрубтруттужбту̑ртући

Ћ 
ћће̏бћилећтркћу̀пћуша

У 
уувијугодужадузицукањулизуметунучупутусељустауткаучма

Ф 
ффавофа̏лфарефебрфе́рфилифѝрефишефлѐкфолкфрагфркафугафута

Х 
ххајухатухерохлоахоћихришхушм

Ц 
ццафлцвилцекаце̏рцѝгацимбциркцолшцрвецрепцрнацрноцрноцунц

Ч 
ччабрчаклчапичаркчва́чекачерачетвчибечикочипкчичучокачортчу̏к

Џ 
џџајаџембџо̏р

Ш 
шша́лша́пшарешвабшвигшевсшерпшибљшиљеширишѝшашкољшла̏шљакшмољшогошпакшпигшпрѝшта̀штафштѝгштокштрештулшукшу̑ншуфе

Спискови